Svartgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartgrunden, Korpo, Åboland, 
 Svartgrunden, Hangö, Nyland,

Se även
Svartgrund
Svartgrundet
Svartgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar